Малиновка Первая — название населённых пунктов в России:

 Малиновка Первая — деревня в Горномарийском районе Марий Эл.
 Малиновка Первая — деревня в Тамбовском районе Тамбовской области.

См. также 
 Малиновка
 Малиновка Вторая